

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Contea di Gage – contea dello stato del Nebraska
 Gage – comune dell'Oklahoma

Persone 
 Andrew Thomas Gage – botanico scozzese
 Ethan Gage – calciatore canadese
 Francis Gage – presbitero britannico
 Fred Gage – genetista statunitense
 Henry Gage – politico statunitense
 Jack R. Gage – politico statunitense
 Joaquin Gage – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Jody Gage – hockeista su ghiaccio canadese
 John Gage Lecky – rugbista a 15 neozelandese
 Kevin Gage – attore statunitense
 Leighton Gage – scrittore statunitense
 Lyman J. Gage – segretario al Tesoro degli Stati Uniti d'America statunitense
 Mary Leona Gage –  modella statunitense, Miss Universo nel 1957
 Matilda Joslyn Gage – attivista statunitense
 Nicholas Gage – scrittore statunitense naturalizzato greco
 Nick Gage – wrestler statunitense
 Patricia Gage – attrice e doppiatrice britannica
 Phineas Gage – operaio statunitense, noto per essere stato vittima di un grave incidente 
 Ryan Gage – attore britannico
 Thomas Gage – generale britannico
 Thomas Gage – religioso e viaggiatore britannico
 Thomas Gage – botanico britannico

Altro 
 Francis Gage – personaggio della serie televisiva Walker Texas Ranger
 N-Gage – telefono cellulare della Nokia
 Visconte Gage – titolo nobiliare dell'omonima famiglia irlandese